Eagle When She Flies () — тридцатый студийный альбом американской кантри-певицы Долли Партон, выпущенный 6 апреля 1991 года.

Список композиций

Чарты

Примечания 

Альбомы Долли Партон
Альбомы Columbia Records